Хусеинович — фамилия. Известные носители:

 Хусеинович, Саид — боснийский футболист, нападающий клуба «Сараево».
 Хусеинович, Салих Мувеккид Хаджи — боснийский историк.